Oberhaid (Bavière), une commune de Bavière (Allemagne)
 Oberhaid (Rhénanie-Palatinat), une commune de Rhénanie-Palatinat (Allemagne)
 Nom allemand de la ville tchèque de Horní Dvořiště